Деншавайское дело () — расправа английских колониальных властей в Египте над жителями деревни Деншавай () в июне 1906 года.

Пять английских офицеров 13 июня отправились в Деншавай охотиться на голубей. Местные крестьяне потребовали прекратить охоту, поскольку голуби принадлежали им. Офицеры ответили огнём, ранив пятерых крестьян. Возмущенные жители деревни набросились на офицеров и обезоружили их, при этом двое офицеров убежали, а один из них умер от солнечного удара. Английские колониальные власти возбудили судебный процесс против жителей деревни, обвинив их в убийстве офицера.

По итогам процесса 4 крестьян приговорили к смертной казни через повешение, 12 -к тюремному заключению,8 — к 50 ударам бичом. Смертный приговор был приведен в исполнение 28 июня 1906 года в Деншавае. Судебный процесс и казнь крестьян вызвали взрыв возмущения в Египте и способствовали дальнейшему подъёму антиколониального движения. В связи с общественным резонансом английские власти пошли на уступки и 8 января 1908 года объявили амнистию приговоренным к тюремному заключению.

В 1999 году в память о жертвах инцидента египетскими властями был открыт .

Примечания

Литература 
  By Keith David Watenpaugh
 Fahmy, Ziad. Ordinary Egyptians: Creating the Modern Nation through Popular Culture. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.ISBN 0-8047-7212-6

Конфликты 1906 года
Британская империя
1906 год в Египте
Июнь 1906 года